Łętówka – potok, dopływ Broku Małego
 Łętówka – potok, dopływ Krzczonówki
 Łętówka – potok, dopływ Mszanki

Przypisy